Oak Street School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oak Street School (Maine), ID-Nr. 76000190
 Oak Street School (New York), ID-Nr. 03000243